Frison ist der Familienname folgender Personen: 

 Frison (Friseur) (* um 1700, † im 18. Jahrhundert), französischer Friseur
 Alexander Frison (1875–1937), katholischer Bischof
 Bruno Frison (* 1936), italienischer Eishockeyspieler
 Chiara Frison (* 1969), italienische Italianistin und Philologin
 Frederik Frison (* 1992), belgischer Radrennfahrer
 Herman Frison (* 1961), belgischer Radprofi
 Roberto Frison, italienischer Skispringer
 Roger Frison-Roche (1906–1999), französischer Schriftsteller, Journalist und Abenteurer
 

Frison bezeichnet
 Frison (Einheit), ein Volumenmaß
 Fri-Son, ein Musikclub in Freiburg im Üechtland